«José García» - conjunto del nombre propio José y el apellido García - puede referirse a:

Personajes

Cineastas 

 José Garcia (1966-), actor español-francés.
 José A. García (19??-), cineasta (sonido).
 José García Guardiola (José Guardiola) (1921-1988), actor español.

Deportistas 
 José García-Cernuda Estrada-Nora, uno de los federativos más antiguos del deporte español;
 José García-Nieto Romero (Nieto), futbolista español;
 José García Castro (Pepillo), exfutbolista español;
 José García Traid, futbolista y entrenador español;
 José García, futbolista chileno;
 José García, futbolista argentino;
 José García, futbolista argentino;
 José García, futbolista mexicano;
 José García Coronel, futbolista ecuatoriano;
 José García, beisbolista dominicano;
 José García, boxeador venezolano;
 José Carlos García, futbolista guatemalteco;
 José García Campillo, exfutbolista español.

Artistas 
 José García Hidalgo, pintor, grabador y tratadista barroco español.
 José García Nieto, poeta y escritor español.
 José García Ortega, pintor y grabador español.
José García Pastor (1827-1863), dramaturgo y periodista español.
 José García Ramos, pintor e ilustrador español.
 José García Román, compositor español de música clásica.
 José García (1908–2000), violinista y director de orquesta argentino dedicado al género del tango.

Militares 
 José García-Jove García-Cadrecha, militar y político español.
 José García-Mansilla, contralmirante.
 José García Culta, guerrillero artiguista que inició el Segundo Sitio de Montevideo.
 José García Vayas, militar español que actuó en la Guerra Civil Española.

Otros 
 José García-Berlanga, abogado y político español.
 José García-Siñeriz, ingeniero de minas y geofísico español.
 José García Barbón, empresario y mecenas español.
 José García Barzanallana, abogado y político español.
 José García Carranza, torero, garrochista, rejoneador y terrateniente español.
 José García González, psiquiatra y neurólogo español.
 José García Hamilton, abogado, periodista y escritor argentino.
 José García Mora (El Cura Mora), sacerdote español.
 José García Otero, ingeniero español.
 José García Payón, arqueólogo mexicano.
 José García Peláez (Pepín de Pría), escritor español.
 José García Ramos y Segond, médico y político español.
 José García Santesmases, físico español, pionero de la informática en España.
 José García de León y Pizarro, noble español.
 José García de Salcedo Coronel, escritor español.
 José García de Villalta, periodista y escritor español. 
 José García Alsué, o José García Martí, misionero jesuita español del siglo XVIII.

Desambiguaciones anexas

Nombre compuesto 
 José Antonio García, .
 José María García, .
 José Manuel García, .
 José Miguel García, .

Nombre y dos apellidos 
 José García Pérez, .